Оруе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Клермон-Феррана, 14 км на північ від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 413,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки

Посилання 
 Оруе на сайті французького Національного інституту географії 
 Оруе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету Оруе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Альє